Rosa 'William Shakespeare 2000' — сорт английских () роз, относится к классу Шрабы.

Сорт назван в честь Уильяма Шекспира, по результатам опроса выбранного человеком тысячелетия.

С 2016 года данный сорт более не производится питомником Дэвида Остина.

Биологическое описание 

Куст прямостоячий, ветвистый, высотой 105—120 см, шириной 90 см.

Цветки в маленьких группах, диаметром 9—11 см, тёмно-красные с фиолетовым оттенком, махровые, квартированные, с сильным ароматом старинных роз. 

Лепестков около 120.

Цветение непрерывное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 5b (−23.3 °C… −26.1 °C) до более тёплых.

По оценке самого Дэвида Остина, 'William Shakespeare 2000' — самая лучшая красная английская роза на сегодняшний день.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'William Shakespeare 2000' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии
  Rosa 'William Shakespeare 2000' на сайте David Austin Roses
 Rosa 'William Shakespeare 2000' в фотобазе websad.ru

William Shakespeare 2000